Saint-Sixte puede referirse a: 

 Saint-Sixte, comuna francesa situada en Loira.
 Saint-Sixte, comuna francesa situada en Lot y Garona.